Afanassjew oder Afanasjew ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Fjodorowitsch Afanassjew (1850–1920), russischer Maler, Grafiker und Karikaturist
 Boris Iwanowitsch Afanassjew (1913–1983), sowjetischer Eishockeyspieler und -trainer sowie Fußballspieler
 Georgi Wassiljewitsch Afanassjew (1909–1971), belarussischer Schachkomponist
 Heorhij Afanasjew (1848–1925), ukrainischer Historiker und Politiker
 Jerzy Afanasjew (1932–1991), polnischer Dichter, Prosaschriftsteller, Drehbuchautor und Regisseur
 Juri Nikolajewitsch Afanassjew (1934–2015), russischer Historiker, Anhänger der Perestrojka
 Kirill Nikolajewitsch Afanasjew (1909–2002), russischer Architekt, Stadtplaner, Kunsthistoriker, Hochschullehrer und Gründungsmitglied der Union der Architekten der UdSSR
 Leonid Wiktorowitsch Afanassjew (1921–1995), russischer Komponist
 Michail Afanasjew (* 1986), weißrussischer Fußballspieler
 Nikita Afanasjew (* 1982), deutscher Autor und Journalist russischer Herkunft

 Oleksandr Afanassjew-Tschuschbynskyj (1816–1875), russisch-ukrainischer Historiker, Sprachwissenschaftler, Schriftsteller und Ethnologe

sowie in alternativen Transkriptionen von
 Nick Afanasiev (* 1989), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
 Walter Afanasieff (* 1958), US-amerikanischer Musikproduzent und Songwriter
 Wassilij Athanasieff (1788–1823), der erste Priester der russisch-orthodoxen Gemeinde Stuttgarts

Siehe auch:
 Afanassjewa